В этой статье представлен список известных людей, умерших в 912 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 912 году

Март 
 1 марта —  — японский поэт и политик

Апрель 
 6 апреля — Ноткер Заика — монах-бенедиктинец Санкт-Галленского монастыря, поэт, композитор, богослов и историк, святой римско-католической церкви.

Май 
 11 мая — Лев VI Му́дрый или Фило́соф — византийский император (886—912)
 25 мая —  — китайский чиновник династии Тан, канцлер династии Поздняя Лян

Июль 
 18 июля — Тай-цзу — китайский генерал-чиновник (цзедуши) династии Тан, император-основатель династии Поздняя Лян (907), давшей начало эпохе Пяти Династий и Десяти Царств.

Август 
 15 августа —  — китайский военачальник династий Тан и Поздняя Лян; убит

Сентябрь 
 12 сентября —  — первый епископ Нитры (880—891)
 19 сентября —  — князь-епископ Айхштета (884—912)

Октябрь 
 25 октября — Рудольф (Родольфо) I — маркграф Верхней Бургундии (876—888), первый король Верхней Бургундии (888—912)

Ноябрь 
 30 ноября — Оттон I — герцог Саксонии (880—912), маркграф Тюрингии (908—912)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абдаллах — эмир Кордовы (888—912)
 Ахмед ибн Юсуф — арабский математик
  — китайский буддистский монах, художник поэт и каллираф
  — китайский чиновник династии Тан и канцлер династии Поздняя Лян
  — принц династии Поздняя Лян; убит
 Ибн Хордадбех — мусульманский географ иранского происхождения, автор «Книги путей и стран»
 Куста ибн Лукка — философ, математик, астроном, врач, знаток греческой науки.
 Олег Вещий — князь новгородский (879—912), Великий князь Киевский (882—912)
 Рудал — граф Ванна (907—912)
 Трибуно, Пьетро — венецианский дож (888—912)
  — король Силла (897—912)
 Этельред II — король Мерсии (879—883) и элдормен Мерсии (883—912)

См. также 
 Список умерших в 911 году
 Список умерших в 913 году

912